Марч 731 е болид от Формула 1, с който отборът на Марч участва за сезон 1973, и сезон 1974. Дизайнер е Робин Хърд и е пилотиран от Жан-Пиер Жарие, Анри Пескароло и Роджър Уилямсън. Болидът е използван също така от частни отбори като единствените подиуми дойдоха от Джеймс Хънт в Зандвоорт и Уоткинс Глен.

Класиране във Формула 1

Заводски отбор

Частни отбори

Външни препратки 
 Марч 731 в statsf1.com

Болиди от Формула 1
Британски автомобили